Мемориальная премия Гарри Гуда () — награда, которая присуждается Компьютерным обществом Института инженеров электротехники и электроники (IEEE). Награда вручается с 1964 года за достижения в области обработки информации. Премия названа в честь  (1909–1960).
По состоянию на 2020 год размер премии составляет 2000 долларов.

Лауреаты

См. также 
 Премия Тьюринга
 Премия Эмануэля Пиора

Ссылки 
 Страница премии 

Награды IEEE
Награды по алфавиту